Sean Taylor (footballspeler), Amerikaans footballspeler
 Sean Taylor (singer-songwriter), Britse singer-songwriter
 Sean Taylor (schrijver), Brits kinderboekenschrijver